Esistono più comuni francesi con questo nome

Meilhan – Gers
Meilhan – Landes